Lilla Skärsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skärsjön (Tönnersjö socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (5 ha)
Lilla Skärsjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (6,64 ha)
Lilla Skärsjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (7,91 ha)
Lilla Skärsjön (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (15,8 ha)
Lilla Skärsjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (4,48 ha)
Lilla Skärsjön, Östergötland, sjö i Aneby kommun,  (24,3 ha)
Lilla Skärsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,

Se även
Skärsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn